Bogaerts ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Bogaerts (* 1948), niederländischer Fotograf
 Jean Bogaerts (1925–2017), belgischer Radsportler
 Jean Bogaerts (Sportschütze) (* 1944), belgischer Sportschütze
 Karine Bogaerts (* 1966), belgische Tischtennisspielerin
 Romain Bogaerts (* 1993), belgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Bogaert